Dannebrog:

 Dannebrog — датская королевской колёсная яхта.
 Dannebrog — яхта Её Величества королевы Дании Даннеброг.
 Орден Данеброг
 Dannebrog — название флага Дании